Цанко Цанков е български плувец, многократен национален шампион, Световен и Европейски рекордьор на 12-часово плуване без прекъсване в 50-метров басейн, Майстор на спорта, притежател на Рекорда на Черно море и първият човек в историята, преплувал акваторията на най-големия Български залив, а именно – Бургаския.

Цанков е първият българин, преплувал един от най-трудните плувни маратони в света - Гибралтарския проток (от Европа до Африка). Шампион при преплуването на протока през 2022г.

Удостоен е със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ и "почетен знак на Министерството на младежта и спорта".

Биография 
Роден е на 13 август 1987 г. в Бургас. Възпитаник е на треньорката Мария Чалъкова. Започва спортния си път в ПК „Черноморец“ – Бургас. В периода 2005-а до 2015 година, тренира под ръководството на националния селекционер Кристиян Минковски. От 2016 година до настоящия момент, личен треньор му е Красимир Захов.

Той е многократен републикански шампион в дисциплините бруст и съчетано плуване. Носител е на националния рекорд на 100 метра съчетано плуване (1:01,12) при младежите. Първите си златни медали от международно състезание Цанко Цанков печели на силния германски турнир SAV, Бремен през 2001 г. на 100 и 200 метра бруст. Две години по-късно (2003) поставя 2 рекорда – съответно на 100 метра бътерфлай (58,91) и на 400 метра свободен стил (4:15,67) на първенството на Принцовите острови (Турция). Цанков печели бронзов медал в дисциплината 100 метра бътерфлай (57,73) на Балканските игри по плуване Питещ'05 (Румъния) и е участник на Европейското първенство по плувни спортове (Будапеща'05), където финишира 21-ви на 200 метра бътерфлай (2:08,03).

Цанко Цанков е участник на XXVII Лятна универсиада, проведена през месец юли, 2013 г. в руския град Казан. Той финишира 29-и в дисциплината 400 м съчетано плуване (4:41.60).

Записва името си в историята, като печели златен медал в кралската дисциплина 100 м св.стил (52.39) през 2018 г., с което се превръща в най-възрастния притежател на титлата, от основаването на българското състезателно плуване.

Цанко Цанков е удостоен със званието „Майстор на спорта“ на 27 юли 2014 г. в гр. София

Цанко Цанков е вицесветовен шампион на 400 метра свободен стил (30 – 34; 4:15.12) и на 200 метра съчетано плуване (2:10.63) от XVII Световно първенство по плувни спортове за ветерани (Будапеща '17).

Той също така влиза в историята като плувецът, който е ставал шампион на България в най-много индивидуални дисциплини – девет (100, 200, 400 м. съчетано плуване, 50,100, 200 м. бътерфлай, 50, 100 м. свободен стил и 50 м. гръб).

Нарежда се под номер 3 във вечната ранглиста на 100 м. съчетано плуване за мъже след националния рекордьор Михаил Александров и Антъни Иванов.

Цанко Цанков е избран за първия Мистър Плуване през 2017 г. в широкомащабна кампания за гласуване, осъществена на платформата на най-авторитетния български плувен сайт – bgswim.com, както и на списанията „Плуване и Водна топка“ и „СПРИНТ“

Плуване в открити води 
Безспорен връх в спортно-състезателната дейност на Цанко Цанков е постижението с което, той се превърна в първия човек в историята, преплувал акваторията на най-големия български залив, а именно – Бургаския. Изминатото разстояние от 46 800 метра е и най-дългото индивидуално преплуване, извършвано някога в хилядолетната история на Черно море, от всички граничещи с него държави, които са 6 на брой (България, Румъния, Украйна, Руската Федерация, Грузия и Република Турция). Поради тази причина постижението придоби обществена популярност като „Рекордът на Черно море“ а Цанко Цанков получи прозвището „Властелинът на Черно море“.

Цанко Цанков е награден с най-високото държавно отличие за принос в развитието на спорта – Почетния знак на Министерството на младежта и спорта. Връчва му го лично г-н Красен Кралев – министър на ММС.

Цялата екипировка с която е извършено Първото историческо преплуване на акваторията на Бургаския залив и е поставен Рекорда на Черно море е дарена на Националния Музей на спорта. Това се случва в присъствието на официални лица, гости и представители на медиите на специална церемония, проведена на 10 декември 2019 г. в централната зала на Националния стадион „Васил Левски“. Екипировката включва банския костюм, плувните очила и шапката с националния трибагреник. Експонатите са част от колекцията на музея и са изложени за посетителите от началото на 2020 година. С това постижение Цанко Цанков се превръща в първия бургаски спортист и четвъртия български плувец, намерил място в музея на спорта.

Цанко Цанков е избран за Бургазлия на 2019 година.

Световен и Европейски рекорд на 12-часово плуване 
На 22 август 2020 г. Цанко Цанков счупи Световния рекорд на 12-часово плуване без прекъсване в 50-метров басейн, преодолявайки психологическата и гросмайсторска граница от 1000 дължини в олимпийския басейн. Предишното върхово постижение на планетата, принадлежеше на легендарния словенски плувец Мартин Стрел, поставено през 1996 г. в град Женева (Швейцария).

Източници

Външни препратки 
 www.swimrankings.net
 schwimmen.dsv.de 
 www.swimrankings.net
 www.dailymotion.com
 schwimmen.dsv.de 
 www.swimrankings.net
 rankings.fsn.ch
 btvnovinite.bg
 dariknews.bg
 www.burgasnews.com 
 bgswim.com
 sanstefanoplaza.com 
 sporta.bg
 btvnovinite.bg
 topsport.bg
 https://sportal.bg/news-2022091414163147133

Български плувци
Родени в Бургас